Estadio Jawaharlal Nehru, puede referirse a:

 Estadio Jawaharlal Nehru (Delhi), estadio de la ciudad de Delhi
 Estadio Jawaharlal Nehru (Kochi), estadio de la ciudad de Kochi
 Estadio Jawaharlal Nehru (Shillong), estadio de la ciudad de Shillong
 Estadio Jawaharlal Nehru (Chennai), estadio de la ciudad de Chennai